Rijpelberg (buurtschap), buurtschap in de gemeente Helmond.
 Rijpelberg (wijk), wijk in Helmond, genoemd naar de buurtschap.